Fichtenhof ist der Ortsname von

 Fichtenhof (Ammerthal), Ortsteil der Gemeinde Ammerthal, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Fichtenhof (Fichtenau), Weiler im Ortsteil Matzenbach der Gemeinde Fichtenau, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Fichtenhof (Königstein), Ortsteil des Marktes Königstein, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Fichtenhof (Nittenau), Ortsteil der Stadt Nittenau, Landkreis Schwandorf, Bayern